Финал Кубка шотландской лиги 1960 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1960/61, состоявшийся 29 октября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Рейнджерс» и «Килмарнок». Благодаря голам Ральфа Бранда и Алекса Скотта глазговский коллектив праздновал уверенную победу — 2:0.

Путь к финалу

«Рейнджерс»

«Килмарнок»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на Soccerbase.com

1960
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Килмарнок»
Футбол в Европе в 1960 году
События 29 октября
Октябрь 1960 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1960 году